Джеймс Тодд Спе́йдер (, род. , Бостон, Массачусетс, США) — американский актёр. Призёр Каннского кинофестиваля, трёхкратный лауреат и четырёхкратный номинант премии «Эмми», трёхкратный номинант премии «Золотой глобус» и «Сатурн», десятикратный номинант «Премии Гильдии киноактёров».

Биография 
Спейдер родился в семье учителей. Учился в  Академии Филлипса в Андовере, Массачусетс, но бросил её в 11-м классе. Наиболее известен своими ролями в фильмах «Девушка в розовом», «Звёздные врата», «Волк», «Белый дворец», «Автокатастрофа», «Секретарша». Удостоен приза Каннского фестиваля 1989 года в номинации «Лучший актёр» за главную роль в фильме «Секс, ложь и видео» (1989) Стивена Содерберга. Большой успех и новую волну популярности принесла Спейдеру роль Алана Шора в 8-м сезоне телесериала Дэвида Е. Келли «Практика» и  его спин-оффе «Юристы Бостона». Джеймс Спейдер озвучил серию документальных фильмов China Revealed и первую серию Discovery Atlas канала «Дискавери».

У Джеймса Спейдера серьёзные проблемы со зрением, и он не может носить линзы. По его собственному высказыванию, без очков ему сложно рассмотреть лица коллег на съёмках. Именно это создаёт эффект «взгляда Спейдера» — внимательное вглядывание в лицо собеседника.

Спейдер играет главную роль в сериале «Чёрный список», который стартовал на NBC в сезоне 2013—2014 годов.

В 2015 году на экраны вышел фильм  «Мстители: Эра Альтрона», где Спейдер сыграл суперзлодея Альтрона.

Личная жизнь 
В 1987—2004 годах Спейдер был женат на Виктории Кил, с которой познакомился на занятиях йогой. У него три сына: Себастьян (1989) и Элайджа (1992) от брака с Викторией, а третьего сына, Натаниэля, родила в 2008 году Лесли Стефенсон. Джеймс познакомился с актрисой на съёмках фильма «Ограбление» (Stick Up) в 2000 году.

Награды 
 1989: Каннский кинофестиваль: лучший актёр в фильме «Секс, ложь и видео»
 2004: Премия «Эмми»: ведущая роль в сериале «Практика»
 2005: Премия «Эмми»: лучший исполнитель в сериале «Юристы Бостона»
 2007: Премия «Эмми»: лучший главный исполнитель в сериале «Юристы Бостона»

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Академии Филлипса
Выпускники Школы Брукс
Киноактёры США